Белеутово — название населённых пунктов.

Россия 
 Белеутово — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Белеутово — деревня в Кашинском районе Тверской области.